Integrationstheorie bezeichnet:
 in der Politikwissenschaft eine Theorie zur Erklärung regionaler Integration
 das Teilgebiet der Mathematik, das sich mit Integralrechnung beschäftigt

Siehe auch:
 Integration (Begriffsklärung)